Ernst Sieverts ist der Name folgender Personen:

* Ernst Sieverts (Verleger) (1885–1944), deutscher Jagdflieger, Jurist und Verleger
 Ernst Sieverts (Architekt) (1924–2018), deutscher Architekt